José Nava ist der Name folgender Personen:

* José Alejandro Nava (* 1979), mexikanischer Fußballspieler
 José Arturo Trejo Nava (* 1955), mexikanischer Diplomat